Battaglin ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Battaglin (* 1989), italienischer Straßenradrennfahrer
 Giovanni Battaglin (* 1951), italienischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Battaglin Cicli, italienischer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Batalin